Le tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2017 se déroule du 12 au .

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série 

|-
|1|| Stefanie Vögele||align=center|Qualifiée|| Lina Gjorcheska
|-
|2|| Tatjana Maria||align=center||| Anastasiya Komardina	
|-
|3|| Chang Kai-chen||align=center||| Sabina Sharipova
|-
|4|| Jennifer Brady||align=center|Qualifiée|| Taylor Townsend (14)
|-
|5|| Aliaksandra Sasnovich||align=center|Qualifiée|| Liu Fangzhou (22)
|-
|6|| Julia Boserup||align=center|Qualifiée|| Olivia Rogowska (WC)
|-
|7|| Rebecca Šramková||align=center|Qualifiée|| Virginie Razzano
|-
|8|| Maryna Zanevska||align=center||| Mona Barthel
|-
|9|| Nina Stojanović||align=center||| Valentíni Grammatikopoúlou
|-
|10|| Sílvia Soler Espinosa||align=center||| Bethanie Mattek-Sands
|-
|11|| Ana Bogdan||align=center|Qualifiée|| Zhang Kai-Lin (19)
|-
|12|| Zhu Lin||align=center|Qualifiée|| Ons Jabeur
|}

|-
|13|| Natalia Vikhlyantseva||align=center|Qualifiée|| Sabina Sharipova
|-
|14|| Taylor Townsend||align=center||| Jennifer Brady (4)
|-
|15|| Richèl Hogenkamp||align=center||| Mona Barthel
|-
|16|| Elitsa Kostova||align=center||| Vera Lapko (WC)
|-
|17|| Aleksandra Krunić||align=center||| Anna Blinkova
|-
|18|| Sachia Vickery||align=center||| Lina Gjorcheska
|-
|19|| Zhang Kai-Lin||align=center||| Ana Bogdan (11)
|-
|20|| Isabella Shinikova||align=center||| Hiroko Kuwata
|-
|21|| Cindy Burger||align=center||| Olivia Rogowska (WC)
|-
|22|| Liu Fangzhou||align=center||| Aliaksandra Sasnovich (5)
|-
|23|| Jang Su-jeong||align=center||| Virginie Razzano
|-
|24|| Elizaveta Kulichkova||align=center|Qualifiée|| Bethanie Mattek-Sands
|}

Qualifiées 

  Stefanie Vögele
  Anna Blinkova
  Natalia Vikhlyantseva
  Jennifer Brady
  Aliaksandra Sasnovich 
  Julia Boserup
  Rebecca Šramková
  Mona Barthel
  Eri Hozumi
  Elizaveta Kulichkova
  Ana Bogdan
  Zhu Lin

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'Open d'Australie 2017
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Lien externe 
  Site officiel

2017
Tennis féminin en 2017
Open d'Australie